Sendim (Felgueiras) — freguesia no concelho de Felgueiras
 Sendim (Miranda do Douro) — freguesia no concelho de Miranda do Douro
 Sendim (Tabuaço) — freguesia no concelho de Tabuaço
 Sendim da Ribeira — freguesia no concelho de Alfândega da Fé
 Sendim da Serra — freguesia no concelho de Alfândega da Fé

Desambiguações de topônimos